Die Saison 2014/15 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde vom 21. Dezember 2014 bis zum 31. Mai 2015 ausgetragen. Wie in der Vorsaison nahmen erneut zwölf Mannschaften teil. Meister wurde der Gamtel FC vor dem Titelverteidiger Real de Banjul. Absteigen mussten Interior FC und Bakau United.

Tabelle

Weblinks 
 

201415
Fußballsaison 2014/15